

Patronyme 

  (1878-1970), général français ;
 Pierre Choderlos de Laclos, né à Amiens le  et mort à Tarente le , est un général et écrivain de la Révolution française.

Toponyme 

 Rue Choderlos-de-Laclos à Paris.
Patronyme français